Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2020 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Andrea Petkovic, de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Portoricaine Mónica Puig et de la Russe Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Heather Watson, Camila Giorgi, Margarita Gasparyan, Kaia Kanepi et Irina-Camelia Begu.

Contexte 
Pour la première levée de Grand Chelem, la 1 mondiale Ashleigh Barty et sa dauphine Karolína Plíšková font figure de favorites. En effet, en 2019, elles ont été les joueuses les plus titrées de l'année (4 titres chacune). Du côté des joueuses capables de s'imposer, on peut compter la Japonaise, tenante du titre, Naomi Osaka ainsi que l'Américaine Serena Williams, toujours à la recherche de son  titre du Grand Chelem après ses deux finales perdues en Grand Chelem en 2019. Dans le top 10, il y a aussi la Roumaine Simona Halep, lauréate à Wimbledon, la Suissesse Belinda Bencic, demi-finaliste à l'US Open  et au Masters et l'Ukrainienne Elina Svitolina, finaliste au Masters et demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open. Enfin, on peut aussi compter la finaliste de l'an passé Petra Kvitová.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 13 % par rapport à l'édition 2019.

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2020

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis en Australie en 2020
Open Australie Simple dames
Tennis en janvier 2020